Cunnamulla ist eine Stadt mit 1.022 Einwohnern im Südwesten des australischen Bundesstaat Queensland. Sie liegt 750 Kilometer westlich von Brisbane und 200 Kilometer südlich von Charleville (Queensland) am Warrego River. Die kleine Stadt liegt an der Kreuzung des Mitchell Highway und Balonne Highway. Cunnamulla ist der Verwaltungssitz des 47.617 km² großen Verwaltungsgebiets (LGA) Paroo Shire Council.

Der Name Cunnamulla bedeutet in der Sprache der Aborigines so viel wie längliches Stück Wasser oder auch großes Wasserloch.

Geschichte 
Der erste Europäer war der Entdecker Thomas Mitchel der diese Gegend im Jahr 1846 auf der Suche nach einem Weg zum Golf von Carpentaria passierte. Die ersten Ansiedlungen entstanden dann bereits etwa 10 Jahre später, aber erst nachdem der Entdecker William Landsborough 1862 nach Cunnamulla gekommen war, begann sich die Siedlung richtig zu entwickeln. 1868 wurde die Stadt vermessen und im gleichen Jahr ein Gerichtsgebäude errichtet. In den 1880er Jahren zogen zahlreiche Farmer in die Stadt, die fruchtbaren Ebenen und die zuverlässige Wasserversorgung durch den Warrego River machte das Gebiet ideal für die Schafzucht. Heute grasen etwa 2 Millionen Schafe in dieser Gegend.

1879 erreichte die erste Kutsche aus Bourke die kleine Stadt, 1899 wurde sie dann an die Eisenbahn angeschlossen.

Verkehr 
Etwa 8 Kilometer nordwestlich von Cunnamulla liegt der kleine Regionalflughafen der Stadt, er wird von MacAir Airlines bedient.

Klima

Weblinks 
 University of Queensland: Queensland Places: Cunnamulla

Einzelnachweise 

Ort in Queensland
Paroo Shire